Wimbledon Championships 1968 var den 82. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den første i tennissportens åbne æra. Den spilledes i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 24. juni – 6. juli 1968.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1968 androg £ 26.150. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet syv mesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Herresingle 

Herresingleturneringen bestod af 128 spillere i hovedturneringen, og alle kampene blev spillet bedst af fem sæt. Af de 128 spillere i hovedturneringen kom de 10 spillere fra kvalifikationen, hvor 80 spillere spillede om de sidste 10 ledige pladser i hovedturneringen. Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem er vist nedenfor.

Mesterskabet blev vundet af Rod Laver, som besejrede Tony Roche i finalen med 6-3, 6-4, 6-2. Det var Rod Lavers tredje Wimbledon-titel i herresingle gennem tiden – de to første blev vundet i 1961 og 1962. Laver var i Wimbledon-finalen i herresingle for femte gang i karrieren, mens det for Roche var første (og eneste) gang.

Tre danskere deltog i herresingleturneringen – alle som useedede. Torben Ulrich nåede 3. runde, hvor han blev slået ud af Butch Buchholz med 3-1 i sæt, mens Jan Leschly og Jørgen Ulrich begge blev slået ud i 2. runde.

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 96 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt. Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem er vist nedenfor.

Mesterskabet blev vundet af Billie Jean King, som besejrede Judy Tegart i finalen med 9-7, 7-5. Det var Billie Jean Kings tredje Wimbledon-titel i damesingle i karrieren – de to første blev vundet i 1966 og 1967 – og hun vandt senere yderligere tre Wibledon-titler i damesingle. Tegart var i damesinglefinalen for eneste gang i sin karriere.

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1968  
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1968

Referencer 

1968
Tennis i 1968